Palazzo Paternò – palazzo di Caserta
 Palazzo Paternò – palazzo di Palermo, in via Roma, progettato da Antonio Zanca
 Palazzo Paternò di Spedalotto – palazzo di Palermo, in Via Lungarini